Susana (Livro de Daniel) — adição ao livro bíblico de Daniel
 Susana (discípula) — seguidora de Jesus citada no Evangelho de Lucas
 Susana (Santa Fé) — comuna da Argentina

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de topônimos